Мислятинський ландшафтний заказник — ландшафтний заказник місцевого значення в Україні. 
 Мислятинська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Ізяславському районі Хмельницької області.

Див. також

 Мислятин